Wenzelkirche, auch Wenzelskirche, benannt nach dem heiligen Wenzel von Böhmen, ist der Name folgender Kirchen:

Deutschland 
 Bayern:
 St. Wenzeslaus (Litzendorf), Landkreis Bamberg
 St. Wenzeslaus (Miesbrunn), Landkreis Neustadt an der Waldnaab
 St. Wenzeslaus (Schönsee), Landkreis Schwandorf
 St. Wenzeslaus (Theilenberg)
 St. Wenzeslaus (Weißenkirchberg)
 St. Wenzeslaus (Wieseth)

 Sachsen:
 St. Wenzeslaus (Jauernick) in Görlitz-Jauernick
 St. Wenzel (Lommatzsch)
 Wenzelkirche in Schrebitz
 St. Wenzel, Gemeinde Striegistal
 Stadtkirche St. Wenceslai in Wurzen

 Sachsen-Anhalt:
 St. Wenzel (Barnstädt)
 St. Wenzel (Könnern)
 St. Wenzel (Langeneichstädt)
 St. Wenzel (Lettin) in Halle (Saale), Stadtteil Lettin
 St. Wenzel (Nauendorf)
 Stadtkirche St. Wenzel (Naumburg) in Naumburg/Saale
 St. Wenzel (Peißen)
 St. Wenzel (Zöschen)

 Thüringen:
 St.-Wenzel-Kirche (Quittelsdorf)
 St. Wenzel (Thörey)

Österreich 
 Pfarrkirche Jennersdorf, Burgenland
 Pfarrkirche Harmanschlag, Niederösterreich
 Gotische Kapelle in Wartberg ob der Aist, Oberösterreich

Polen 
 St. Dorothea, Wenzel und Stanislaus, Breslau
 Wawel-Kathedrale oder Kathedrale St. Stanislaus und Wenzel in Krakau
 Kathedrale St. Stanislaus und Wenzel in Świdnica

Tschechien 
 Wenzelskirche (Břeclav) in Břeclav
 St. Wenzel (Brůdek), Okres Domažlice
 St. Wenzel in der Stadt Loket
 Wenzelsdom in Olmütz
 Kirche St. Wenzel am Zderaz in Prag
 St. Wenzel in Šluknov, Okres Děčín
 St.-Wenzels-Kirche in Václavice
 St. Wenzel in Václavské Předměstí, Okres Písek

Nach König Wenzel von Luxemburg 

 Wenzelkapelle (Oberlahnstein)

Weblinks 

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)